APB:

 Аббревиатура от «all points bulletin» (в полицейском жаргоне — сигнал всем постам о задержании преступника):
 APB (игра, 1987)
 All Points Bulletin (игра, 2010)